Spring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Township (Jefferson County, Arkansas)
 Spring Township (Lincoln County, Arkansas)
 Spring Township (Searcy County, Arkansas)
 Spring Township (Illinois)
 Spring Township (Iowa)
 Spring Township (Kansas)
 Spring Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Spring Township (Woods County, Oklahoma)
 Spring Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Spring Township (Perry County, Pennsylvania)
 Spring Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Spring Township (Centre County, Pennsylvania)
 Spring Township (Berks County, Pennsylvania)
 Spring Township (South Dakota)